GBZ steht für:
 GBZ (Rufzeichen), das Rufzeichen eines britischen Längstwellensenders
 Gibraltar, als Kfz-Nationalitätszeichen
 Großbritannien-Zentrum, ein interdisziplinäres Lehr- und Forschungsinstitut der Humboldt-Universität zu Berlin
 Great Barrier Aerodrome (IATA-Code), Flugfeld auf Great Barrier Island,  Neuseeland

GbZ steht für:
 Gebührenzettel

Gbz steht für:
 Gerichtsbezirk
 Gleisbauzug
 Gutsbezirk

gbz steht für:
 Zoroastrisches Dari (ISO-639-3-Code), eine der iranischen Sprachen, Ethnolekt von Anhängern des Zoroastrismus

GBZ